Масхуд Нохович Скахумидов (15 февраля 1916 — 24 октября 1971) — Полный кавалер ордена Славы. Командир отделения артиллерийской разведки батареи 239-й стрелковой дивизии, 67-я армия, Ленинградский фронт.

Биография 
Родился 15 февраля 1916 года в ауле Панахес ныне Тахтамукайский район, Республика Адыгея в семье крестьянина. Адыг (черкес). Окончил 7 классов. Работал на нефтепромыслах Северского района Краснодарский край, в колхозе аула Панахес и бригадиром в совхозе «Агроном» в Динском районе Краснодарского края.

Великая Отечественная война 
В РККА с 3 июля 1941 года, призван Пластуновским РВК, Краснодарский край. В действующей армии с апреля 1942 года. Воевал артиллерийским разведчиком на Западном, Волховском , 3-м Прибалтийском, Ленинградском фронтах.

14-15 января 1944 года в бою северо-восточнее Новгорода командир отделения разведки 688-го артиллерийского полка 239-й стрелковой дивизии, 59-я армия, Волховский фронт сержант Схакумидов выдвинулся впереди боевых порядков пехоты, выявил огневые точки противника: миномётную батарею, противотанковое орудие, 2 пулемёта, которые по его целеуказаниям были подавлены огнём батареи. 19.01.1944 г. в 10 км западнее Новгорода подавил огневую точку, истребил несколько солдат. Взял в плен гитлеровца. 8 февраля 1944 года приказом командира 239-й стрелковой дивизии награждён орденом Славы 3-й степени.

Позже ошибочно был обвинён в дезертирстве в соседнюю часть «катюш», исключён из ВКП(б), лишён награды, разжалован в рядовые, направлен на 3 месяца в штрафную роту.

В боях 12-29 июля 1944 года, в ходе Псковско-Островской наступательной операции, красноармеец рядовой приданной 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 31 отдельной штрафной роты 67 армии 3-го Прибалтийского фронта Схакумидов Масхуд Нохович атаковал с тыла противника, вызвал огонь на себя, проник в тыл врага, внезапным огнём из автомата посеял панику в его рядах, чем дал возможность штрафной роте захватить село.

5 августа 1944 года приказом командира 291-й стрелковой дивизии Схакумидов Масхуд Нохович  награждён орденом Славы 3-й степени. В этот же день с него снята судимость, досрочно освобождён, восстановлен в звании и направлен в 690-й армейский истребительно-противотанковый артиллерийский Лужский Краснознамённый полк старшиной 4-й батареи капитана Ф. И. Комарова.

11.6.1945 года за мужество и отвагу, совершённые сержантом М. Схакумидовым 14 января 1944 года в составе 668-го артиллерийского полка в районе Новгорода в ходе Новгородско-Лужской операции приказом по 67-й армии награждён орденом Славы 2 степени.

Послевоенные годы 
В мае 1946 года старшина Схакумидов М. Н. демобилизован. Вернулся в Крымск. 

С 1953 года работал бригадиром полеводческой бригады в винсовхозе" Саук-Дере" в посёлке Виноградный. Избирался депутатом поселкового Совета народных депутатов. Принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи. 

.

Член КПСС с 1957 года. 

Умер 24.10.1971 в посёлке Виноградный. Похоронен в ауле Панахес Тахтамукайский район, Республика Адыгея.

Награды 
Орден Славы I степени
Орден Славы II степени
Орден Славы III степени
 Орден Октябрьской Революции
 Медаль За отвагу
Медаль За оборону Ленинграда (2.5.1943)
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Память 
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 В ауле Тахтамукай установлен бюст земляку Схакумидову М.

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы (Адыгея)
 Список Героев Советского Союза (Адыгея)
 Список Героев Советского Союза (Краснодарский край)
 Список Героев Российской Федерации (Адыгея)
 Список полных кавалеров ордена Славы (Краснодарский край)
 Список Героев Российской Федерации (Краснодарский край)
Список Героев Социалистического Труда Адыгеи
Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Лит.: Солдатская слава. Краснодар, 1974. с. 126—129.
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0003/index Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь] / Пред. ред. коллегии Д. С. Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000. — 703 с. ISBN 5-203-01883-9.
 Солдатская слава. Краснодар, 1974. с. 236—241.

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Санкт-Петербург
Похороненные в Тахтамукайском районе
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Исключённые из КПСС
Полные кавалеры ордена Славы
Депутаты поселковых советов СССР